Miguel Ángel Redondo Rodríguez, nacido el 5 de octubre de 1969 en Madrid, (España) es un político español de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía.

Reseña biográfica 
Madrileño formado en la Universidad de Alcalá de Henares, en la que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales.

Fue elegido, por primarias, como número 2 de la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015, encabezada por Begoña Villacís. En la legislatura 2015-2019 fue concejal en la oposición, portavoz de Economía y Hacienda, durante el gobierno de Manuela Carmena.

En 2019 es de nuevo elegido concejal por Ciudadanos, entrando al gobierno de la ciudad como Concejal Delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo, en el gobierno de coalición PP-Cs con José Luis Martínez Almeida, como alcalde, y Begoña Villacís, como vicealcaldesa de Madrid.

En ese mismo periodo es Presidente de Mercamadrid, Presidente de la Agencia de Empleo, Vicepresidente de Madrid Destino, Consejero de Calle 30, Consejero de la Empresa Municipal de Transporte, Consejero de IFEMA, Consejero de Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Consejero de la Agencia Tributaria y consejero de la Empresa Mixta Club de Campo de Madrid.

Gestionó como Presidente la empresa Mercamadrid durante el periodo de la pandemia. Durante su mandato se inauguró el Campus del Videojuego de Madrid In Game, dependiente de su área de gobierno, siendo el mayor campus del videojuego de Europa. También fue uno de los impulsores del Campus Digital de San Blas – Canillejas y puso en marcha el Clúster Videojuegos de Madrid, con más de 70 empresas asociadas, para apoyar el desarrollo del sector en la ciudad.

Referencias 
Entrada del Ayuntamiento de Madrid sobre Miguel Ángel Redondo Rodríguez. Consultar en el siguiente enlace 

Representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Consultar en el siguiente enlace

Enlaces externos 

 Miguel Ángel Redondo Rodríguez en Twitter
 Miguel Ángel Redondo Rodríguez en Linkedin
 Miguel Ángel Redondo Rodríguez en Instagram

Nacidos en Madrid
Políticos de España del siglo XXI